Sankt Martins kyrka kan syfta på:
 Sankt Martins kyrka, Skänninge – en tidigare kyrka i Skänning
 Sankt Martins kyrka – en kyrka  i Canterbury, England, se Saint Martin's Church
 Sankt Martins kyrka, Split – en romersk-katolsk kyrka i Split i Kroatien